Zumtobel steht für:
 Zumtobel, österreichisches Unternehmen im Bereich der Lichttechnik

Personen:
 Anton Zumtobel (1876–1947), österreichischer Politiker (GDVP); Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Martin Zumtobel senior (1904–2000), österreichischer Unternehmer
 Martin Zumtobel junior (* 1947), österreichischer Unternehmer
 Reinhold Zumtobel (1878–1953), deutscher Zeitungsredakteur, Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 René Zumtobel (* 1971) österreichischer Politiker (SPÖ)
 Walter Zumtobel (1907–1990), österreichischer Ingenieur